Název Rosenfeld označuje více věcí:

Osobnosti:
 Herbert Alexander Rosenfeld (1910–1986) – britský psychoanalytik 
 Leo Rosenfeld, známý jako Lev Kameněv (1883–1936) – sovětský politik a spisovatel
 Morris Rosenfeld (1862–1923) – židovský básník
 Theodor Adalbert Rosenfeld, uměleckým jménem T. R. Field (1891–1969) – český básník

Města:
 Rosenfeld (Německo) – město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko

Různé:
 Vila Rosenfeld – původní název vily Eliška v Karlových Varech

Německá příjmení
Židovská příjmení